Па́ттен, Пэттен () — английская фамилия. Известные носители:

  (1927—2003) — австралийский горнолыжник и архитектор, участник зимних Олимпийских игр (1952).
  — американский политик, президент нью-йоркского боро Куинс (1928).
  (род. 1946) — британский поэт и детский писатель, лауреат Премии Чамли Общества авторов (2002).
  (1907—1969) — американский политик, член Палаты представителей от штата Аризона (1949—1955).
  (также известен под псевдонимом Берт Л. Стэндиш; 1866—1945) — американский писатель.
  (1746—1800) — американский политик, делегат Конгресса Конфедерации (1786) и член Палаты представителей США (1793—1794, 1795—1797) от штата Делавэр.
  (род. 1945) — британский политик, член Палаты общин (1979—1997), министр образования Великобритании (1992—1994).
  (1801—1865) — британский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и Музея Виктории и Альберта.
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс» и «Сан-Диего Чарджерс».
 Паттен, Дэйв — британский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата Великобритании в командной гонке преследования (1977).
  (род. 1974) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2002, 2004, 2005).
  (1874—1935) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Вашингтон Сенаторз».
 Паттен, Крис (род. 1944) — британский политик, председатель Консервативной партии (1990—1992), губернатор Гонконга (1992—1997), европейский комиссар по внешним связям (1999—2004), отец Элис Паттен.
  (род. 1987) — британская пловчиха, серебряная медалистка Чемпионата мира в плавании на 10 км на открытой воде (2007), чемпионка Великобритании в плавании на 800 м вольным стилем (2007).
 Паттен, Кэролайн (род. 1989) — американская яхтсменка, серебряная медалистка Панамериканских игр в классе «Лайтнинг» (2015).
  — канадская документалистка, лауреат Канадской премии (1999) и премии «Джемини» за режиссуру (2000).
  (род. 1992) — американская театральная актриса, лауреат премий «Оби» и «Драма Деск» в составе ансамбля пьесы «Волки» (2017).
 Паттен, Луана (1938—1996) — американская актриса.
  (1915—1981) — американский писатель, лауреат премии «Шпора» Американской ассоциации авторов вестернов за лучший роман о Западе (1968) и лучший роман в жанре вестерн (1972).
  (род. 1980) — австралийский игрок в регбилиг и спортивный судья, чемпион Национальной ргебийной лиги в составе клуба «Булдогс» (2004).
 Пэттен, Мэри (1837—1861) — американская морячка, первая женщина — капитан торгового судна в США.
  (род. 1962) — британский политик, депутат Европейского парламента (2019—2020).
  (1859—1940) — австралийский политик, член Палаты представителей (1913—1917).
  — канадский предприниматель, канцлер Торонтского университета (с 2018).
 Паттен, Саймон Нельсон (1852—1922) — американский экономист.
  (род. 1963) — австралийский гребец, чемпион мира по академической гребле в четвёрках без рулевого (1990).
  (род. 1952) — американский роллер и писатель, серебряный медалист Всемирных игр по танцам на роликовых коньках (1997)
  (1861—1939) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1911—1917).
  (1926—1999) — британский инженер-механик, член Эдинбургского королевского общества (с 1961), президент Института инженеров-механиков (1991—1992).
  (ок. 1510 — не ранее 1598) — английский историк и чиновник.
  (род. 1974) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги.
  (1905—1994) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1963—1981).
  (род. 1980) — британская театральная и киноактриса, дочь Криса Паттена.

  (1802—1892) — британский политик, член Палаты общин (1830—1831, 1832—1874), канцлер герцогства Ланкастерского (1867—1868), главный секретарь по делам Ирландии (1868).

См. также